Das Brussels Open 2011 ist ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Brüssel. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2011. Das Turnier fand vom 16. bis zum 22. Mai 2011 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Caroline Wozniacki und Shuai Peng, das Wozniacki in drei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Andrea Hlaváčková / Galina Woskobojewa in drei Sätzen gegen Klaudia Jans / Alicja Rosolska.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Brüssel